Кля́тва:

 Клятва — торжественное обещание или заверение.
Фильмы
 Клятва (фильм, 1915) () — режиссёр Станнер Тейлор (США)
 Клятва (фильм, 1937) — режиссёр Александр Усольцев-Гарф (СССР)
 Клятва (фильм, 1937, Польша) () — режиссёр Генрик Шаро (Польша).
 Клятва (фильм, 1946) — режиссёр Михаил Чиаурели (СССР).
 Клятва (фильм, 1993) (Qasam) — режиссёр Сайед Нур (Пакистан).
 Клятва (фильм, 1995) () — режиссёр Петер Шнайдер (Германия).
 Клятва (фильм, 2005) — режиссёр Чэнь Кайгэ (Китай, Гонконг, Япония, Южная Корея).
 Клятва (фильм, 2007) — режиссёр Марина Врода (Украина).
 Клятва (фильм, 2012) () — режиссёр Майкл Сакси (США).
 Клятва (фильм, 2016) () — режиссёр Балтазар Кормакур (Исландия).

Примечания